Arashi, cuyo kanji es 嵐, es la palabra japonesa para tormenta, y puede hacer referencia a:

 Un destructor de la clase Kagerō de la Armada Imperial Japonesa, el Arashi (destructor).
 Un grupo musical japonés, Arashi (banda).
 La canción Arashi (canción) del grupo anterior.
 Un municipio de Aruba, Arashi (Aruba).